Мукаш — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Мукаш — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Мукаш — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.